Karnitz ist der Name folgender Ortschaften:

 Karnitz (Garz), Ortsteil der Stadt Garz/Rügen im Landkreis Vorpommern-Rügen in Mecklenburg-Vorpommern
 Karnitz (Neukalen), Ortsteil der Stadt Neukalen im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern
 Karnitz, ehemals im Kreis Greifenberg, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Karnice (Powiat Gryficki)
 Karnitz, ehemals im Kreis Militsch, Dorf in der Woiwodschaft Niederschlesien in Polen; siehe: Karnice (Żmigród)
 Karnitz, ehemals im Kreis Regenwalde, Dorf in der Woiwodschaft Westpommern in Polen; siehe: Karnice (Radowo Małe)